Изера () — коммуна в Италии, располагается в регионе Трентино — Альто-Адидже, подчиняется административному центру Тренто.

Население составляет 2471 человек, плотность населения составляет 177 чел./км². Занимает площадь 14 км². Почтовый индекс — 38060. Телефонный код — 0464.

Покровителем населённого пункта считается святой Викентий.

Приходская церковь Сент-Винсент основана в 1183. Замок Корно упоминается в документах с 1178 года.

Город известен вином , упоминаемым в опере «Дон Жуан».

Ссылки 
 http://www.comune.isera.tn.it/